Алвіту — португальська власна назва. Старопортугальською — Алвіто.

Топоніми

Алвіту — муніципалітет.
 Алвіту (парафія)
 Алвіту-да-Бейра — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Алвіту — парафія.
 Сан-Педру-де-Алвіту — парафія.